Breakdown puede referirse a:

 «Breakdown», sencillo de Mariah Carey y Stevie J. 
 «Breakdown», sencillo de Grace Jones.
 Breakdown, película estadounidense de 1997, dirigida por Jonathan Mostow. 
 Breakdown, videojuego para Xbox.